Lohmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Lúcia Garcez Lohmann
 Hans Lohmann

Robotskapade auktorsförkortningar